Mutterband steht für
 Mutterband – Ligamentum latum uteri (Mesometrium, Mesovarium, Mesosalpinx)
 Rundes Mutterband – Ligamentum teres uteri
 Eierstockband – Ligamentum ovarii proprium
 Hauptaufhängeband der Gebärmutter – Ligamentum cardinale
Eierstockaufhängeband – Ligamentum suspensorium ovarii
 das Ligamentum teres uteri, einen Teil des Befestigungsapparates der Gebärmutter (Uterus) 
 ein Quellmedium in der Tontechnik